

Geografia

Brasile 
 Santo André, comune dello stato di San Paolo.
 Santo André, comune della Paraíba.

Portogallo 
 Santo André, freguesia del comune di Barreiro
 Santo André, freguesia del comune di Estremoz
 Santo André, freguesia del comune di Montalegre

Altro 
 Santo André, squadra calcistica dell'omonima città brasiliana dello stato di San Paolo.